Die 98. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 26. bis 30. März 2008 in Manchester im Manchester Velodrome statt.

Insgesamt nahmen 300 Bahnradfahrer teil, 207 Männer und 93 Frauen. Die Fahrer kamen aus 37 Nationen und stritten sich in 18 Disziplinen um die Medaillen. Neu aufgenommen ins Programm wurde die Mannschaftsverfolgung der Frauen.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2008

Weblinks 

 Offizielle Website Manchester 2008

Einzelnachweise 

2008
Radsportveranstaltung 2008
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften im Vereinigten Königreich
Bahnradsport-Wettbewerb in Manchester